Angles eller Anglès kan syfta på:

 Angles, Alpes-de-Haute-Provence – fransk kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence
 Angles, Vendée – fransk kommun i departementet Vendée
 Anglès, Frankrike – fransk kommun i departementet Tarn
 Anglès (kommun) – en kommun i Spanien
 Angels (musikalbum av The Strokes) – ett musikalbum av den amerikanska gruppen The Strokes